est un genre éteint et fossile de dinosaures théropodes de la famille Dromaeosauridae du Crétacé supérieur retrouvé à Burkhant, en Mongolie. Selon Paleobiology Database en 2022, ce genre est monotypique et la seule espèce est Kuru kulla.

Présentation 
Ce genre Kuru et l'espèce Kuru kulla sont décrits et publié par Napoli, Ruebenstahl, Bhullar, Turner, et Norell et Clark en 2021. 

L'espèce-type potentielle, Kuru kulla, a été découvert à Khulsan en 1991 et officieusement surnommé « Airakoraptor » dans une entrée bibliographique fictive de la description originale d'Achillobator par Perle et al. (1999).

Le genre ferait partie des Dromaeosauridae.

Cladogramme Eudromaeosauria

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dromaeosauridae
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Mongolie